

Géographie 
 Baignes-Sainte-Radegonde est une commune française de la Charente ainsi que son canton.
 Marsais-Sainte-Radégonde est une commune française de la Vendée.
 Sainte-Radegonde, commune française de l'Aveyron
 Sainte-Radegonde, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Baignes-Sainte-Radegonde
 Sainte-Radegonde, commune française de la Charente-Maritime
 Sainte-Radegonde, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Budelière
 Sainte-Radegonde, commune française de la Dordogne
 Sainte-Radegonde, commune française du Gers
 Sainte-Radegonde, commune française de la Gironde
 Sainte-Radegonde-en-Touraine, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, devenue quartier de Tours
 Sainte-Radegonde, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Villeneuve-sur-Lot
 Sainte-Radegonde, commune française de Saône-et-Loire
 Sainte-Radegonde, commune française des Deux-Sèvres
 Sainte-Radegonde, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Péronne

 Sainte-Radégonde-des-Noyers, commune française de la Vendée
 Sainte-Radégonde, commune française de la Vienne

Églises 
 Église Sainte-Radegonde de Sainte-Radegonde (Aveyron)
 Église Sainte-Radegonde de Colomiers
 Église Sainte-Radegonde de Giverny
 Église Sainte-Radegonde de Poitiers  
 Église Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde
 Église Sainte Radegonde de Les Fosse en Deux-Sèvres

Voir aussi 

 Sainte Radegonde, reine des Francs
 Pupitre de sainte Radegonde
 
 St. Radegund
 Sankt Radegund bei Graz

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France